Il doppio del torneo di tennis WTA German Open 1981, facente parte del WTA Tour 1981, ha avuto come vincitrici Rosalyn Nideffer e Tanya Harford che hanno battuto in finale Sue Barker e Renáta Tomanová 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Candy Reynolds /  Paula Smith (quarti di finale)
 Mima Jaušovec /  Anne Smith (quarti di finale)
 Hana Mandlíková /  Regina Maršíková (secondo turno)
 Sue Barker /  Renáta Tomanová (finale)

 Bettina Bunge /  Claudia Kohde Kilsch (semifinali)
 Dianne Balestrat /  Betsy Nagelsen (semifinali)
 Rosalyn Nideffer /  Tanya Harford (Campionesse)
 Assente

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

WTA German Open 1981